Brakas (Dempet)
 Brakas (Karanganyar)
 Brakas (Raas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing